XWR steht für:
 Bahnhof Örebro (IATA-Code), Bahnhof von Örebro, Schweden

xwr steht für:
 Kwerba Mamberamo (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Abkürzung